Caille hace referencia a varios artículos:

Lugares
Isla Caille, ubicada al norte de la isla de Granada, parte del arco volcánico de las Antillas Menores.
La Caille (cráter), cráter de impacto en las irregulares tierras altas del sur lunar.

En Francia
Caille (comuna), comuna en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
Allonzier-la-Caille, población y comuna en la región de Ródano-Alpes.
Boissy-aux-Cailles, comuna y población en la región de Isla de Francia.
Puente de la Caille, en la Alta Saboya.

Personas
Joseph-Michel Caillé, escultor francés de estilo academicista
Moana Moo-Caille, deportista francés que compitió en ciclismo en la modalidad de BMX.

Otros
La Caille (meteorito), meteorito encontrado en Caille (Francia).